

Wydarzenia 

 Bitwa nad rzeką Muthul: Rzymianie pod dowództwem Kwintusa Metellusa pokonali Numidów (lub 109 p.n.e.).
 Chiny podbiły koreańskie królestwo Gojoseon.